Ломонос шерстистый, или клематис ланугиноза, или клематис шерстистый () — вид цветковых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Китай (провинция Чжэцзян).

Ботаническое описание 
Деревянистая лиана длиной до 2—3 м, с опушённым или голым стеблем.

Листья тройчатые или простые, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, длиной 6—12 см, листочки заострённые, при основании закруглённые или слегка сердцевидные, цельнокрайные, сверху голые или шелковисто-опушённые, снизу по краям опушённые.

Цветки обычно одиночные, реже до трёх, верхушечные, диаметром 10—20 см, белые или нежно-лиловые. Чашелистики в числе 6—8, яйцевидные или эллиптические, опушённые.

Семянки с перистым носиком длиной до 3 см.

Цветение в июле — сентябре. Плодоношение в августе — октябре.

Таксономия 
Вид Ломонос шерстистый входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

шерстистый
Флора Восточной Азии
Лианы
Декоративные садовые растения